Biała Piska (plaats), plaats in Polen
 Biała Piska (gemeente), gemeente in Polen